Mochovce est un toponyme slovaque pouvant faire référence à :
 Mochovce, une ancienne commune du district de Levice, aujourd’hui intégrée à Kalná nad Hronom ;
 la centrale nucléaire de Mochovce.